Юкснурме () — деревня в волости Саку (Харьюмаа, северная Эстония). На 2011 год население деревни составляет 504 человека. Старейшина деревни — Маргус Хейн.

История 

Самое раннее свидетельство о людях на территории Юкснурме — находящийся на холме Варетевяли каменный могильник, датированный первым тысячелетием до нашей эры.

Раскопки на территории деревни свидетельствуют о том, что постройки в этом месте были уже в первой половине первого тысячелетия нашей эры, но наибольшее количество найденных бронзовых орудий труда и украшений относятся к IX—XIII векам.

Первые упоминания о деревне датируются 1219 годом, когда датские монахи прибыли сюдя для того, чтобы крестить местных жителей. Согласно их отчетам, деревня была размером в 7 сох. Подсчет населения не проводился, но приблизительно здесь жило около ста человек.

Согласно данным, указанным в датской поземельной книге, деревня в 1240 году называлась Huxnurm и принадлежала Одвардусу Де Лоде, вассалу короля Дании.

В 1472 году здесь была построена побочная мыза, относившаяся до 1561 года к мызе Ливонского ордена Харку. Новая дворянская мыза Юкснурме была построена в 1830 годах. Первым хозяином мызы был Генрих Гастфер. С 1846 года мызой владел Юулиус фон Рамм, а с 1853 Дитрих фон дер Пален. В 1882 мыза перешла в собственность владельца мызы Саку фон Багговута. С 1900 по 1919 год мыза принадлежала семье Антроповых. В это время здесь проживали первая женщина-профессор Эстонии (1936), пианистка и преподаватель таллинской консерватории Сигрид Антропова-Хёршельманн (01.04.1886–09.04.1987) и эстонский политический деятель и первый президент музыкально-певческого общества «Эстония» Роман Антропов (6.06.1836–19.12.1926). Нынешнее здание мызы было построено в 1860 году.

В 1866 году, во время Эстляндской губернии, на основе земель мызы Юкснурме была создана волость Юкснурме, которая просуществовала до 1891 и была объединена с волостью Сауэ.

5 декабря 1945 года деревня вошла в состав сельсовета Сауэ.

География 
На севере деревня граничит с Яльгимяэ и Юулику, на северо-западе с Сауэ, на западе с Рахула, на северо-востоке с Саку, на востоке с Каземетса и на юге с Метсанурме и Коппельмаа.

Большую часть территории деревни составляют поля. На юге и на севере находятся небольшие участки леса. Граница с деревней Коппельмаа проходит по реке Кейла.

Примечания

Ссылки 
 Uksnurme.net  — официальный сайт Юкснурме.

Населённые пункты Эстонии
Сакуская волость